Брайтенфельд ( — «Широкое поле») — название ряда населённых пунктов в Германии и Австрии.

 Брайтенфельд — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Зальцведель в составе городского округа Гарделеген.
 Брайтенфельд — район города Вальдсхут-Тинген в районе Вальдсхут в земле Баден-Вюртемберг.
 Брайтенфельд — район Лейпцига, Саксония. Ранее деревня близ которой произошла одна из самых кровопролитных битв 30-летней войны.
 Брайтенфельд-ам-Танненригель — коммуна в Австрии.
 Брайтенфельд-ан-дер-Ритшайн — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.